Les Claudii Pulcheri sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Claudii.
 Publius Claudius Appius Pulcher,  consul en 249 av. J.-C. ;
 Appius Claudius Pulcher, consul en 212 av. J.-C. ;
 Appius Claudius Pulcher, fils du précédent, consul en 185 av. J.-C. ;
 Appius Claudius Pulcher, petit-fils du précédent, consul en 143 av. J.-C. et censeur en 136 av. J.-C. ;
 Publius Claudius Pulcher, grand-oncle du précédent, consul en 184 av. J.-C. ;
 Caius Claudius Pulcher, frère du précédent, consul en 177 av. J.-C. et censeur en 169 av. J.-C. ;
 Caius Claudius Pulcher Lentulus, fils du précédent, consul en 130 av. J.-C. ;
 Caius Claudius Pulcher, petit-fils du précédent, consul en 92 av. J.-C. ;
 Appius Claudius Pulcher, cousin du précédent, consul en 79 av. J.-C. ;
 Appius Claudius Pulcher, fils du précédent, consul en 54 av. J.-C. et censeur en 50 av. J.-C. ;
 Publius Clodius Pulcher (92/†52 av. J.-C.), frère du précédent, tribun de la plèbe en 58 av. J.-C., assassiné ;
 Appius Claudius Pulcher, neveu adoptif du précédent, consul en 38 av. J.-C. ;
 Marcus Livius Drusus Claudianus, né Appius Claudius Pulcher, frère de l'avant-précédent, adopté par Marcus Livius Drusus ;